De Beker van Finland 1995 (Fins: Suomen Cup) was de 41ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 28 oktober met de finale onder leiding van scheidsrechter Jouni Lehtiranta in het Olympiastadion in Helsinki. MyPa-47 Anjalankoski won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door FC Jazz Pori met 1-0 te verslaan.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 1995
Fins voetbalelftal in 1995

1995
Finland